Рокасолáно () — испанская фамилия. Известные носители:

  (1873—1941) — испанский химик, академик. Его имя носит .
  (1913—1953) — испанский футболист.
 Ортис Рокасолано, Летисия, более известная как Летисия (род. 1972) — королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI.

См. также 
  — одно из подразделений Высшего совета по научным исследованиям.